Sankt Michael im Lungau is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land, en maakt deel uit van het district Tamsweg.
Sankt Michael im Lungau telt 3590 inwoners.

Foto's 

Gemeente in Salzburg